Гранд Риџ има више значења:
 Гранд Риџ (Флорида)
 Гранд Риџ (Илиноис)